Molekulska formula -{C23H32N6O4S}- se može odnositi na:

 Vardenafil
 Aildenafil